Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 2. и 3. септембра на стадиону Тегу.

Титулу је бранио Јамајканац Јусејн Болт.

Земље учеснице 
Учествовало је 54 такмичара из 38 земаља.

 1.  Антигва и Барбуда (1)
 2.  Бахаме (1)
 3.  Бразил (3)
 4.  Бангладеш (1
 5.  Канада (2)
 6.  Колумбија (1)
 7.  Куба (1)
 8.  Чешка (1)
 9.  Обала Слоноваче (1)
 10.  Египат (1)
 11.  Естонија (1)
 12.  Финска (1)
 13.  Француска (1)

 14.  Немачка (1)
 15.  Уједињено Краљевство (2)
 16.  Гвинеја Бисао (1)
 17.  Хаити (1)
 18.  Хондурас (1)
 19.  Ирска (1)
 20.  Јамајка (4)
 21.  Јапан (3)
 22.  Лесото (1)
 23.  Црна Гора (1)
 24.  Холандија (1)
 25.  Норвешка (1)

 26.  Панама (1)
 27.  Португалија (1)
 28.  Катар (1)
 29.  Сент Китс и Невис (2)
 30.  Сејшели (1)
 31.  Свазиленд (1)
 32.  Јужноафричка Република (2)
 33.  Швајцарска (2)
 34.  Америчка Девичанска Острва (1)
 35.  Тринидад и Тобаго (2)
 36.  Уједињени Арапски Емирати (1)
 37.  САД (3)
 38.  Зимбабве (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди који су постигнути пре почетка шампионата.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбржих атлетичара 2011. године је пре почетка светског првенства (27. августа 2011) заузимало следећи пласман. Од њих 10 по пет је из САД, тројица из Јамајке и по један из Бразила и Тринидада и Тобага. Американци Раким Салам и Волас Спирмон нису изабрани на првенству САД у атлетици 2011. а Јамајканац Стив Малингс, неће учествовати након позитивног допинг теста.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2011.

Квалификационе норме

Сатница 

<small>''Сатница је по корејском времену.</small>

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала по три најбоља такмичара из сваке групе (КВ) те још три такмичара са најбољим резултатима (кв).

Ветар: група 1: +0,3 м/с, група 2: -0,3 м/с, група 3: -1,1 м/с, група 4: -1,1 м/с, група 5: -0,8 м/с, група 6: +0,4 м/с, група 7: -0,7 м/с
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Позиција !! Група !!  Атлетичар !! Националност !! Време !! Напомена
|-bgcolor=ccffcc 
| 1. || 2 || align = left| Јусејн Болт || align = left|  Јамајка|| 20,30 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 2. || 1 || align = left| Волтер Дикс || align = left|  САД|| 20,42 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 3. || 1 || align = left| Амр Ибрахим Мустафа Сеуд || align = left|  Египат|| 20,44 || КВ, |- bgcolor=ccffcc
| 4. || 2 || align = left| Мајкл Метју || align = left|  Бахами|| 20,46 || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 5 || align = left| Никел Ашмид || align = left|  Јамајка|| 20,47 || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 6. || 4 || align = left| Кристоф Леметр || align = left|  Француска|| 20,51 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 7. || 1 || align = left| Ким Колинс || align = left|  Свети Китс и Невис|| 20,52 || КВ, |-bgcolor=ddffdd 
| 8. || 1 || align = left| Феми Сеун Огуноде || align = left|  Катар|| 20,54 || кв|-bgcolor=ccffcc 
| 9. || 6 || align = left| Алонсо Едвард || align = left|  Панама|| 20,55 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 10. || 5 || align = left| Сандро Вијана || align = left|  Бразил|| 20,62 ||КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 11. || 2 || align = left| Павел Маслак || align = left|  Чешка|| 20,63 || КВ, |-bgcolor=ccffcc 
| 11. || 6 || align = left| Бруно де Барос || align = left|  Бразил|| 20,63 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 13. || 3 || align = left| Џајсума Саиди Ндуре || align = left|  Норвешка|| 20,65 ||КВ|-bgcolor=ddffdd 
| 14. || 2 || align = left| Кристијан Малком || align = left|  Уједињено Краљевство|| 20,66 || кв|-bgcolor=ccffcc 
| 15. || 7 || align = left| Рондел Сориљо || align = left|  Тринидад и Тобаго|| 20,68 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 15. || 7 || align = left| Марио Форсајт || align = left|  Јамајка|| 20,68 || КВ|-bgcolor=ddffdd
| 17. || 2 || align = left| Чуранди Мартина || align = left|  Холандија|| 20,70 || кв|- 
| 18. || 2 || align = left| Брајан Барнет || align = left|  Канада|| 20,75 ||
|- bgcolor=ccffcc
| 19. || 7 || align = left| Михаел Ерера || align = left|  Куба|| 20,76 || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 20. || 6 || align = left| Рето Шенкел || align = left|  Швајцарска|| 20,77 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 21. || 3 || align = left| Дарвис Патон || align = left|  САД|| 20,80 || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 21. || 5 || align = left| Хитоши Саито || align = left|  Јапан|| 20,80 || КВ|- 
| 23. || 1 || align = left| Марк Шнебергер || align = left|  Швајцарска|| 20,81 ||
|- 
| 24. || 5 || align = left| Џејмс Елингтон || align = left|  Уједињено Краљевство|| 20,82 ||
|- 
| 25. || 6 || align = left| Џаред Конатон || align = left|  Канада|| 20,83 ||
|- bgcolor=ccffcc
| 26. || 3 || align = left| Јонатан Остранд || align = left|  Финска|| 20,87 || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 26. || 4 || align = left| Шинџи Такахира || align = left|  Јапан|| 20,87 || КВ|- 
| 26. || 7 || align = left| Данијел Груесо || align = left|  Колумбија|| 20,87 ||
|- 
| 29. || 7 || align = left| Марек Нит || align = left| Естонија|| 20,90 ||
|- 
| 30. || 5 || align = left| Џереми Додсон || align = left|  САД|| 20,92 ||
|- 
| 31. || 7 || align = left| Нилсон Андре || align = left|  Бразил|| 20,93 ||
|- 
| 32. || 1 || align = left| Себастијан Ернст || align = left|  Немачка|| 20,95 ||
|- 
| 33. || 2 || align = left| Емануел Каландер || align = left|  Тринидад и Тобаго|| 20,97 ||
|- 
| 33. || 6 || align = left| Бен Јусеф Меите || align = left|  Обала Слоноваче|| 20,97 ||
|- 
| 35. || 3 || align = left| Пол Хесион || align = left|  Ирска|| 21,02 ||
|- bgcolor=ccffcc
| 36. || 4 || align = left| Мосито Лехата || align = left|  Лесото|| 21,03 || КВ|- 
| 37. || 6 || align = left| Тусо Мпуанг || align = left|  Јужноафричка Република|| 21,07 ||
|- 
| 38. || 4 || align = left| Лебоганг Моенг || align = left|  Јужноафричка Република|| 21,09 ||
|- 
| 38. || 4 || align = left| Марвин Андерсон || align = left|  Јамајка|| 21,09 ||
|- 
| 40. || 7 || align = left| Арналдо Абрантес || align = left|  Португалија|| 21,10 ||
|- 
| 41. || 5 || align = left| Габријел Мвумвуре || align = left|  Зимбабве|| 21,11 ||
|- 
| 42.|| 5 || align = left| Калвин Дасент || align = left|  Америчка Девичанска Острва|| 21,15 ||
|- 
| 43. || 3 || align = left| Бриџеш Лоренс || align = left|  Свети Китс и Невис|| 21,16 ||
|- 
| 44. || 3 || align = left| Роландо Паласиос || align = left|  Хондурас|| 21,22 ||
|- 
| 45. || 4 || align = left| Алекс Вилсон || align = left|  Швајцарска|| 21,25 ||
|- 
| 46. || 3 || align = left| Јуичи Кобајаши || align = left|  Јапан|| 21,27 ||
|- 
| 47. || 1 || align = left| Сибусисо Матсенџва || align = left|  Свазиленд|| 21,29 || '|- 
| 48. || 6 || align = left| Омар Џума Ал-Салфа || align = left|  Уједињени Арапски Емирати|| 21,45 ||
|- 
| 49. || 7 || align = left| Холдер да Силва || align = left|  Гвинеја Бисао|| 21,82 ||  
|- 
| 50. || 4 || align = left| Лирој Хенријет || align = left|  Сејшели|| 21,83 ||
|- 
| 51. || 1 || align = left| Руди Монроз || align = left|  Хаити|| 22,18 ||
|- 
| 52. || 6 || align = left| Лука Ракић || align = left|  Црна Гора || 22,73 ||
|- 
| 53. || 3 || align = left| Халилур Рахман || align = left|  Бангладесш|| 23,53 ||
|- 
| --|| 4 || align = left| Брендан Кристијан || align = left|  Антигва и Барбуда||  |}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала двојица првопласираних из полуфиналних група (КВ), плус два најбржа неквалификована времена (кв''').
Ветар: Група 1: -1.0 m/s, Група 2: -1.0 m/s, Група 3: -0.7 m/s

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 200 метара на службеном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном